Ка́тынское сельское поселение — муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр — село Катынь.

Образовано 2 декабря 2004 года. Главой поселения и Главой администрации является Трусов В. Э.

Географические данные 
 Общая площадь: 148,13 км²
 Расположение: западная часть Смоленского района
 Граничит:
 на севере — с  Сметанинским сельским поселением
 на востоке — с  Гнёздовским сельским поселением
 на юге — с  Михновским сельским поселением
 на западе — с Краснинским районом

По территории поселения проходит автомобильная дорога    Орёл — Витебск.
По территории поселения проходит железная дорога Смоленск – Брест, имеются станции: Воронино, Вонлярово, Катынь.
 Крупная река: Днепр, озеро: Купринское.

Население 

Общая численность населения — 4 642 человека (2007).

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 26 населённых пунктов:

Упразднённые населённые пункты
 деревни Дудино (2001), Кузино (2007), Крутенково (2007)

Примечания

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Муниципальные образования Смоленского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области